NSND steht für:
 Haltepunkt Sand (Niederbay) (DS100-Code), Bahnhof von Sand (Aiterhofen), Ortsteil von Aiterhofen, Niederbayern
 Nghệ sĩ nhân dân (dt. Volkskünstler Vietnams)

Abkürzung